23 август има више значења:

 23 август (Караш-Северин), насеље у округу Караш-Северин у Румунији
 23 август (Мехединци), насеље у округу Мехединци у Румунији
 23. август, датум